

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hanm“ beginnt.

Hanm 



Hanme 
 Hanmer, Paul (* 1961), südafrikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Hanmer, Thomas, 4. Baronet (1677–1746), Speaker of the House of Commons (1714–1715), Herausgeber der Werke Shakespeares

Hanmo 
 Hanmore, Ian (* 1945), schottischer Schauspieler